Il restauratore (The Kill Artist) – romanzo di Daniel Silva del 2000, Il Giallo Mondadori n. 2860
Il restauratore – serie televisiva italiana